Gauntlet — аркадная компьютерная игра  года в жанре hack and slash с фэнтезийной тематикой, разработанная Atari Games. Gauntlet является одной из первых многопользовательских аркадных игр, в которых игроки совместно исследовали подземелья.

Игровой процесс 

Игроки (до 4 в аркадной версии) могут выбрать одного из 4 доступных персонажей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. К персонажам относятся воин Тор (самый сильный в рукопашном бою), волшебник Мерлин (самая сильная магия), валькирия Тайра (лучшая броня) и эльф Квестор (он самый быстрый).

После выбора персонажа начинается игра на игровом поле, которое представлено несколькими лабиринтами с видом сверху вниз от третьего лица. Целью игрока является поиск обозначенного на каждом уровне «выхода», до которого нужно дотронуться. На каждом уровне можно найти много различных предметов, которые восстанавливают здоровье игрока, открывают двери, дают очки или уничтожают всех врагов на экране.

Врагами являются различные фэнтезийные монстры, в том числе призраки, демоны, волшебники и воры. Они попадают на уровень через генераторы, которые можно уничтожать. В игре нет боссов, но самым страшным врагом является Смерть, которая не только высасывает здоровье персонажа, но и крайне трудно уничтожается.

Портирование 
Благодаря феноменальному успеху аркадной версии Gauntlet портирована на несколько домашних игровых систем: DOS, Apple II, Atari 8-bit, MSX, NES, Atari Lynx, Apple IIGS, Sega Master System, Mega Drive/Genesis (как Gauntlet 4), Atari ST, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum и др. В 2003 году эмулируемая версия Gauntlet была включена в Midway Arcade Treasures, компиляцию аркадных игр, доступную на Nintendo GameCube, PlayStation 2 и Xbox, а также для Windows.

Продолжения игры 
 Gauntlet II (1986)
 Gauntlet: The Third Encounter (1990)
 Gauntlet III: The Final Quest (1991)
 Gauntlet IV (также известен как Gauntlet) (1993)
 Gauntlet Legends (1998)
 Gauntlet Dark Legacy (2001)
 Gauntlet: Seven Sorrows (2005)
 Gauntlet (2014)

Не издано:
 Gauntlet (Nintendo DS)

Рекорды 
В 2013 году, по сообщению газеты The Hanover Evening Sun, американец Рассел Кул (Russel Cool) из Хановера установил в местном зале игровых автоматов Timeline мировой рекорд, набрав в игре Gauntlet 5,1 млн очков и побив предыдущий рекорд в 4,7 млн очков, зафиксированный американской организацией , отслеживающей мировые достижения в компьютерных играх.
Владелец Timeline Брэндон Спенсер, ставший свидетелем этой 18-часовой игры, выразил надежду, что достижение Кула привлечёт внимание к его залу игровых автоматов и, возможно, вызовет паломничество геймеров в Хановер.

Примечания

Ссылки 
 
 Xbox 360 Live Arcade
 Gauntlet на сайте MAWS
 
 The Gauntlet Warriors Page
 GDC 2012’s Postmortem

Компьютерные игры 1985 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для мобильных телефонов
Беги и стреляй
Многопользовательские ролевые игры
Игры для Amstrad CPC
Игры для Apple II
Игры для Apple IIGS
Игры для 8-битного семейства Atari
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для Mac OS
Игры для MSX
Игры для NES
Игры для PlayChoice-10
Игры для Sega Master System
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для портативных игровых систем Tiger
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Xbox
Игры для ZX Spectrum
Игры для Nintendo DS
Игры для исходной Xbox Live Arcade
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Лабиринтные игры
Компьютерные игры, разработанные Atari Games
Компьютерные игры, изданные Atari Games